Orlovskij 
 Dmitrovsk-Orlovskij – cittadina della Russia, situata nell'Oblast' di Orël
 Orlovskij rajon  è un toponimo di vari rajon della Russia
 Orlovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Kirov
 Orlovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Rostov
 Orlovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Orël

Persone 
 Boris Ivanovič Orlovskij (1791-1837) – scultore russo
 Vladimir Donatovič Orlovskij (1842-1914) – pittore ucraino (Volodymyr Donatovyč Orlovs'kyj)

Pagine correlate 
 Orël
 Orlov